Линько́в (Линькова) — русская фамилия.

Известные носители:
 Линьков, Александр Михайлович (1923—2008) — советский и российский художник.
 Линьков, Александр Павлович (1906—1991) — советский инженер, краевед, коллекционер, конструктор и химик.
 Линьков, Григорий Матвеевич (1899—1961) — командир диверсионно-разведывательного отряда, Герой Советского Союза.
 Линьков, Евгений Семёнович (1938—2021) — российский философ, известный специалист по философии Гегеля.
 Линьков, Лев Александрович (1908—1971) — советский писатель и сценарист.

 Линькова, Валентина Леонидовна (род. 1970) — российская спортсменка, мастер спорта международного класса по арчери-биатлону.
 Линькова, Вера Петровна (род. 1954) — российская детская писательница, поэтесса и журналистка.
 Линькова, Клавдия Александровна (1927—2016) — Герой Социалистического Труда (1948).
 Линькова, Людмила Андреевна (род. 1935) — российский литературовед, театровед, балетовед.

См. также 
 Линьково
 Леньков